La Palma (Las Palmas) kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Palma (ort i Mexiko, Michoacán de Ocampo, Tarímbaro), 
 La Palma (ort i Mexiko, Jalisco, San Sebastián del Oeste), 

Robotskapade Mexikoförgreningar